АСЕТ (речовина)
ACET (організація)